Il doppio del torneo di tennis Los Angeles WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Hank Pfister che hanno battuto in finale Andy Andrews e Drew Gitlin 4-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Hank Pfister (campioni)
 Wojciech Fibak /  Bruce Manson (quarti di finale)

 Steve Meister /  Van Winitsky (semifinali)
 Andy Andrews /  Drew Gitlin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Los Angeles WCT 1982